Лауш — топонимы в Мурманской области:

 Лауш — губа (залив) на северном берегу полуострова Рыбачий;
 Лауш — мыс на востоке губы Лауш.

См. также 
 Лауша
 Лаушинская